Hesserode bezeichnet

 einen Ortsteil von Felsberg in Hessen, siehe Hesserode (Felsberg)
 einen Ortsteil von Nordhausen, Thüringen, siehe Hesserode (Nordhausen)
 ein früheres Kammergut bei Mühlberg (Drei Gleichen)
 Wüstung bei Riestedt